Der Taipei International Marathon ist ein Marathon, der im Dezember in Taipeh stattfindet. Er wird von der Stadt Taipeh und der Chinese Taipei Road Running Association ausgerichtet. Zum Programm gehören auch ein Halbmarathon und ein 10-km-Lauf.

Geschichte 
Marathonläufe mit internationaler Beteiligung wurden diskontinuierlich seit den 1980er Jahren in Taipeh ausgetragen. 2002 entschieden sich die Stadt und die Organisatoren, zwei Marathons im Jahr abzuhalten, den Taipei Expressway Marathon im März und einen Stadtmarathon am Jahresende. Von 2004 bis 2008 war die ING Titelsponsor, 2009 übernahm die Taipei Fubon Bank diese Rolle.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:09:18 h, Paul Lonyangata (KEN), 2020
 Frauen: 2:27:36 h, Helena Loshanyang Kirop (KEN), 2011

Siegerliste 
Quellen: ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Website des Veranstalters (engl. Version)
 Taipei International Marathon auf marathoninfo.free.fr

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Leichtathletikwettbewerb in Taiwan
Sportveranstaltung in Taipeh